Hegyi ist der Familienname folgender Personen:

 Barnabás Hegyi (1914–1966), tschechisch-ungarischer Kameramann
 Gábor Hegyi (* 1980), ungarischer Barocktrompeter

 Julius Hegyi (1923–2007), US-amerikanischer Dirigent und Violinist
 Lóránd Hegyi (* 1954), ungarischer Kunsthistoriker und Kurator
 Stephan Hegyi (* 1998), österreichischer Judoka

Hegyi steht für:
 Hegyi (Adelsgeschlecht)